Борис Викторович Магомедов () — украинский учёный-археолог, доктор исторических наук (1999). Лауреат Государственной премии Украинской ССР в области науки и техники (1991).

Биография 
В 1974 году окончил исторический факультет Киевского государственного университета.

С 1969 г. работает в Институте археологии АН УССР (с 1991 — Институт археологии Аадемии наук Украины, с 1994 — Институт археологии НАН Украины): сначала — реставратором, потом — научным сотрудником.

В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Черняховские племена Северо-Западного Причерноморья», а в 1999 — докторскую диссертацию на тему: «Черняховская культура. Проблема этноса».

С 2000 — ведущий научный сотрудник отдела археологии ранних славян Института археологии НАН Украины.

Научная деятельность 
Б. Магомедов — известный специалист по археологии Римского времени и эпохи Великого переселения народов. Занимается проблемой ранних славяно-германских контактов. Углубленно изучает историю населения Украины, которое оставило древности черняховской культуры (3 — нач. 5 века). Исследовал раскопки и ввëл в научное обращение материалы поселений и могильников римского времени п. Каборга, Каменка-Анчекрак, Новый Городок (все в Николаевской области Украины), Курники, Шершни, Козлов (все в Винницкой области), Великая Снетинка (Киевской области) и другие.

На протяжении нескольких лет работал на многих археологических памятниках других эпох на Украине, а также на Чукотском полуострове Российской Федерации.

Редактор ряда украинских изданий, член редколлегии журнала «Archaeologia Bulgarica», член-корреспондент Немецкого археологического института.

Избранная библиография

Монографии 
 Черняховская культура Северо-Западного Причерноморья. — Киев, 1987
 Черняховская культура: Проблема этноса. Lublin, 2001
 Этнокультурная карта территории Украинской ССР в I тыс. н. э. — Киев, 1985. (Коллектив авторов)
 Археология Украинской ССР. Том 3. — Киев, 1986. (Коллектив авторов)
 Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период. — Киев, 1990. (Колл. авторов)
 Давня історія України. Том 3. — Київ, 2000. (Колектив авторів)
 Історія української культури. 1 том. — Київ, 2001. (Колектив авторів)
 Давня кераміка України. К., 2001 (в соавт.)
 Пам’ятки черняхівської культури в Київській областi. К., 2003 (в соавт.).

Избранные научные статьи 
 Каборга IV (раскопки 1973—1974 гг.) // Могильники черняховской культуры. — Москва, 1979
 Могильник у городища Городок на Южном Буге // Памятники древних культур Северного Причерноморья. — Киев, 1979
 Черняховское городище у с. Александровка // Днестро-Дунайское междуречье в I — начале II тыс. н. э. — Киев, 1987
 Скарб денаріїв біля с. Глинськ // Археологія. — 1988. — № 62. (в соавт.)
 Тринефні споруди у черняхівському домобудуванні // Археологія. — 1989. — № 4
 Каменка-Анчекрак. Поселение черняховской культуры. — Киев, 1991
 Велика Снітинка 2 — поселення гребінників III—IV ст. н.е. // Стародавнє виробництво на території України. — Київ, 1992. * La stratification sociale de la population de la culture de ?ernjahov // La noblesse Romaine et les chefs barbares du IIIe au VIIe si?cle. — Saint-Germen-an-Laye, 1994
 Cultura di Cernjachov (Catalogo) // I Goti. — Milano, 1994
 Оружие черняховской культуры // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. — 1996. Вып. 5 (в соавт.)
 Черняховское поселение у села Козлов на Среднем Днестре // Studia Gothica. — 1998. — 2
 Готи у Східній Європі // Археологія. — 1999. — № 4
 Черняховский могильник Курники на Южном Буге // Stratum plus. — 1999. — № 4
 Siedlungen der ?ernjachov-Sintana-Kultur // Die Sintana de Mures-?ernjachov-Kultur. Akten des Internationalen Kolloquims. — Bonn 1999
 Tradition of ritual feasts of burial custom in Chernyakhov-Sintana Culture // Archaeologia Bulgarica, 2, 2000
 Сарматские элементы в черняховском погребальном обряде // Die sp?tr?mische Kaiserzeit und fr?he V?lkerwanderungszeit in Mittel- und Osteuropa. 2000
 Гепіди. Історичні відомості та археологічні реалії // Археологія. — 2001. — № 2
 Die Chernjachov-Marosszentanna/Santana de Murey-Kultur in der Karpatenregion // International Connections of the Barbarians of the Carpathian Basin in the 1st — 5th centuries A.D. — Aszod-Nyiregyhaza, 2001

Ссылки 
 Інститут археології НАН України/ Магомедов, Борис Викторович.

Историки СССР
Археологи СССР
Историки Украины
Археологи Украины
Доктора исторических наук
Выпускники исторического факультета Киевского университета